La edición 36.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 24 de mayo y el 1 de junio de 1930 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 81 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 43 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el francés Henri Cochet  logrando el cuarto de los cinco títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al estadounidense  William Tilden.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Helen Wills que lograba el tercero de los cuatro títulos  que  obtendría en París  al imponerse a su compatriota  Helen Jacobs.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1930